Orde de Sant Jeroni, orde religiós fundat el 1373 per aprovació del papa Gregori XI
 Sant Jeroni o Eusebi Jerònim Sofroni, sant cristià
 Toponímia:
 Llocnou de Sant Jeroni, població de la comarca de la Safor
Ermita de Sant Jeroni, capella de Móra d'Ebre
 Sant Jeroni (Montserrat), muntanya de 1236 metres que es troba entre els municipis del Bruc a l'Anoia i de Marganell al Bages
 Església de Sant Jeroni de Palma, església al carrer de la Porta del Mar, núm 1, de Palma, a l'illa de Mallorca
 Monestir de Sant Jeroni, diversos indrets
 Obres:
 Sant Jeroni (Caravaggio), pintura a l'oli de Caravaggio pintat entre el 1605 i 1606
 Sant Jeroni al seu estudi, quadre pintat per Antonello da Messina cap al 1474 -1475
 Sant Jeroni al desert (Leonardo da Vinci), San Gerolamo, en italià, pintura realitzada al tremp i oli sobre taula, pel pintor renaixentista
 Sant Jeroni (Pietro Torrigiano), escultura en fang cuit del primer terç del  per Pietro Torrigiano